Николай Иванович Сажин (27 июля 1908 — 21 сентября 1986) — советский военачальник, военный лётчик, генерал-лейтенант авиации (12.02.1958 г.), командир дивизии во время Великой Отечественной войны и командир авиационного корпуса.

Биография 
Николай Иванович Сажин родился 27 июля 1908 года в деревне Хмелинки Владимирской губернии (ныне в  ). Русский.

До службы в армии работал кочегаром на текстильной фабрике в городе Кохма. Член ВКП(б)/КПСС с 1928 года. В июне 1930 года добровольцем вступил в Красную Армию и направлен в Военно-теоретическую школу ВВС в городе Вольск Саратовской области. По её окончанию в октябре 1931 года был откомандирован во 2-ю военную школу летчиков имени Осоавиахима СССР в город Борисоглебск. В феврале 1933 года по окончании обучения был направлен в 4-ю авиационную бригаду в город Ржев на должность младшего летчика 14-й тяжелой бомбардировочной авиаэскадрильи. С ноября 1933 года проходил подготовку на курсах командиров кораблей при Военной школе морских летчиков имени И. В. Сталина в городе Ейск. После возвращения в бригаду в феврале 1934 года был назначен в 13-ю тяжелую бомбардировочную авиаэскадрилью, где проходил службу старшим летчиком, командиром корабля и отряда. С июля 1938 года капитан Сажин командовал эскадрильей в 16-м тяжелом бомбардировочном авиаполку.

В 1939 году назначен командиром эскадрильи 49-го скоростного бомбардировочного авиаполка, который формировался в Москве. Летом того же года с полком убыл в Монголию для участия в боях на реке Халхин-Гол. Зимой 1940 года был назначен заместителем командира 49-го скоростного бомбардировочного авиаполка ВВС Забайкальского военного округа.

С началом войны в той же должности. В июле 1941 года полк был перебазирован на аэродром Домна в Читинской области. В августе назначен командиром этого полка. Полк в течение года готовил летные кадры для фронта, переучивал летчиков на новую материальную часть (самолеты Пе-2 и Пе-3). Весной 1942 года дважды полк перегонял самолёты Пе-2 с Иркутского завода в Москву, где они передавались частям действующим армии. Всего было перегнано 40 самолётов. За время перелетов не имел ни одного происшествия. В августе 1942 года подполковник Сажин был назначен командиром 12-го отдельного разведывательного авиаполка. Формировал этот полк и командовал им вплоть до октября 1944 года. До ноября 1943 года полк дислоцировался сначала в районе Агинский Дацан, затем в населенном пункте Укурей под Читой.

В октябре 1944 года подполковник Сажин принял командование 30-й бомбардировочной авиадивизией, входившей в состав 12-й воздушной армии Забайкальского фронта и базировавшейся на аэроузле Бада Читинской области. В конце июня 1945 года организовал перелет дивизии на полевые аэродромы на территории Монголии и подготовку её к боевым действиям. К началу боевых действия дивизия полностью была подготовлена к работе на новых самолётах Пе-2.

С 9 августа 1945 г. дивизия в составе 12-й воздушной армии Забайкальского фронта участвовала в Советско-японской войне. В ходе Хингано-Мукденской операции основными силами поддерживала наступление Забайкальского фронта на солуньском и хайларском направлениях, наносила массированные удары по аэродромам противника и железнодорожным станциям Солунь, Хайлар, Учагоу, Сикоу и другим. С началом войны дивизия поддерживала наступающие войска 39-й армии.

За успешное выполнение заданий командования в боях с японскими войсками дивизии объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего и ей присвоено почётное наименование «Хинганская».

После окончания боевых действий полковник Сажин продолжал командовать этой дивизией. С октября 1947 года по май 1948 года прошел подготовку на курсах усовершенствования командиров и начальников штабов авиадивизий при Краснознаменной Военно-воздушной академии. Был назначен командиром 13-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии. С декабря 1950 года генерал-майор авиации Сажин командовал 81-м гвардейским бомбардировочным авиакорпусом.

В ноябре 1951 года переведен на работу в Москву в управление Военно-Воздушных сил. С ноября 1951 года был начальником 10-го отдела Управления Главкома ВВС, а с августа 1954 года исполнял должность помощника Главкома ВВС. С июня 1956 года — исполнял должность начальника Главного управления специального вооружения ВВС, с января 1961 года — начальника 6-го управления ВВС. Звание генерал-лейтенант авиации присвоено 18 февраля 1958 года. В январе 1970 года уволен в отставку по болезни.

Жил в Москве. Скончался 21 сентября 1986 года.

Награды 
Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного знамени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной звезды, иностранным орденом и медалями.

Примечания

Ссылки 
 Николай Иванович Сажин. Иваново помнит
 Наградной лист на орден Красной звезды. Сайт «Память народа»
 Наградной лист на орден Красного Знамени. Сайт «Память народа»

Литература 
 

Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники советско-японской войны (СССР)
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)